Ла Милпита има више значења:

 Ла Милпита (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Милпита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Милпита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милпита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милпита (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику